Соревнования в командном первенстве по прыжкам с большого трамплина (HS 134) среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 28 февраля.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015